Connecticut kan avse:

 Connecticut – en delstat i USA 1778–
 Connecticutkolonin – en engelsk koloni beläget i brittiska Amerika 1636–1776
 Connecticutfloden – en biflod till Long Island Sound
 University of Connecticut – det största statliga universitetet i delstaten
 Connecticut Huskies – det atletiska programmet vid University of Connecticut